Периволия — греческий топоним. Может означать:

  — деревня в общине Мегалополис.
  — деревня в общине Кисамос.
  — деревня в общине Ханья.
 Периволия (Лакония) — деревня в общине Спарта.
 Периволия (Палеопиргос) — деревня в сообществе  в общине Нафпактия.
  — деревня в сообществе Палерос в общине Актион-Воница.
 Периволия (Тира) — деревня в сообществе  в общине Тира.
 Периволия (Эвбея) — деревня в сообществе  в общине Тира.
  — деревня в общине Захаро.